Wolgok-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Wolgok-dong, Gwangju, stadsdel, 
 Wolgok-dong, Seoul, stadsdel,